Левченково — название населённых пунктов:

Украина 
 Левченково — село в Згуровском районе Киевской области.
 Левченково — село в Драбовском районе Черкасской области.